Brain freeze henviser til forskellige artikler:

 Brain freeze – udtryk brugt i forbindelse med hovedpine etc. efter indtagelse af kolde-drikke og -fødevarer.
 Brainfreeze (album) – musikalbum af DJ Shadow.